Gediz (rivier), een rivier die stroomt door de Egeïsche Zee-regio in Turkije
 Gediz (district), een district in Turkije